2 wzniesienia w Polsce:
 Dziewcza Góra (272,7 m n.p.m.) – wzniesienie w Padole Zamojskim, położone w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Dziewcza Góra (187,0 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Polanowskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też 
 Dziewicza Góra